

Келінешть () — комуна у повіті Арджеш.
 Келінешть () — село у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Келінешть.
 Келінешть () — комуна у повіті Марамуреш.
 Келінешть () — село у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Келінешть.
 Келінешть () — комуна у повіті Телеорман.
 Келінешть () — село у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Келінешть.
 Келінешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Негрі.
 Келінешть () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Киндешть.
 Келінешть () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дерменешть.
 Келінешть () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Шербеуць.
 Келінешть () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Флорешть.
 Келінешть () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Міскій.
 Келінешть () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Радомірешть.
 Келінешть () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Брезой.
 Келінешть () — село у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Бучеча.

Келінешть () — село у Фалештському районі.